En botanique,  est un genre de plantes à fleurs, de la famille des Phyllanthaceae, décrit en 1858.
 En zoologie, Wielandia est un synonyme de Tipuloidea, un genre d'insectes hémiptères, de la famille des Scytinopteridae.

Homonymie de genre en biologie